Суперкубок Мальти з футболу 1999  — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 травня 1999 року між чемпіоном і володарем кубка Мальти клубом Валетта та віце-чемпіоном і фіналістом кубка Мальти клубом Біркіркара.

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Мальти на rsssf 
 Матч в архіві Мальтійського футбольного порталу 

1999
Мальта
1999 у Мальті